Василий Зинкевич:
 Зинкевич, Василий Иванович (род. 1945) — советский и украинский певец, актёр.
 Зинкевич, Василий Дмитриевич (1923—1992) — полный кавалер ордена Славы.